Такмичење у бобу на Зимским олимпијским играма 1924. у Шамонију одржано је у само једној дисциплини, боб четворосед. Међутим правила су дозвољавала и петог такмичара. Такмичење је одржано у суботу и недељу 2. и 3. фебруара 1924.

Земље учеснице

Освајачи медаља по дисциплинама

Резултати

Биланс медаља

Литература 
 1924 bobsleigh four-man results
 1924 Olympic Games official report  (digitized copy online)
 International Olympic Committee results database

Боб на Зимским олимпијским играма
Спортови на Зимским олимпијским играма 1924.